Paula Ormaechea era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Mariana Duque ha battuto in finale María Fernanda Álvarez Terán 7–6(8–6), 4–6, 6–3.

Teste di serie

  Julia Cohen (quarti di finale)
  María Fernanda Álvarez Terán (finale)
  Vivian Segnini (secondo turno)
  Andrea Koch-Benvenuto (quarti di finale)

 Mariana Duque (campione)
 Andrea Gámiz (semifinali)
 Karen Castiblanco (quarti di finale)
 Adriana Pérez (quarti di finale)

Tabellone principale

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open Seguros Bolívar 2011